U18-Världsmästerskapet i ishockey för damer 2017 var det tionde U18-Världsmästerskapet i ishockey för damer. Toppdivisionen spelades i Přerov och Zlín, Tjeckien mellan 7 och 14 januari 2017.

VM i de lägre divisionerna avgjordes på andra orter och under andra speldagar. Det var första gången som mästerskapet innehöll fyra divisioner istället för tre. 

 Division I A spelades i Budapest, Ungern, under perioden 8–14 januari 2017.
 Division I B spelades i Katowice, Polen, under perioden 8–14 januari 2017.
 Division I B Kval spelades i San Sebastián, Spanien, under perioden 26–29 januari 2017.

Toppdivisionen 
Toppdivisionen spelades i Přerov och Zlín, Tjeckien mellan 7 och 14 januari 2017.

Gruppspel 
De två bäst placerade lagen i grupp A kvalificerade sig till semifinal, medan trean och fyran i grupp A och ettan och tvåan i grupp B kvalificerade sig till kvartsfinal.

Grupp A

Grupp B

Nedflyttningsmatcher (bäst av 3) 

Schweiz kvalificerat för toppdivisionen 2018 efter 2–0 i matcher. Japan nedflyttat till division I A 2018.

Slutspel

Kvartsfinaler

Semifinaler

Match om 5:e plats

Bronsmatch

Final

Slutställning

Division I A 
Division I A spelades i Budapest, Ungern under perioden 8–14 januari 2017.

Slutställning

Division I B 
Division I B spelades i Katowice, Polen under perioden 8–14 januari 2017.

Slutställning

Division I B Kval 
Division I B Kval spelades i San Sebastián, Spanien under perioden 26–29 januari 2017.

Slutställning

Källor

Externa länkar 
 IIHF, hemsida

2017 i Tjeckien
2017 i Ungern
2017 i Polen
2017 i Spanien
Internationella ishockeytävlingar i Tjeckien
Internationella ishockeytävlingar i Ungern
Internationella ishockeytävlingar i Polen
Internationella ishockeytävlingar i Spanien
Ishockeysäsongen 2016/2017
Internationella sportevenemang i Budapest
Sportevenemang i Katowice
Budapest under 2000-talet
Katowice under 2000-talet